

Озерниця — річка в Кіровській області, права притока Вятки
 Озерниця — селище, Слободський район, Кіровська область